Wakanda peut faire référence à :
 Wakanda, un nom et également un prénom amérindien. 
 Wakanda, un pays africain de fiction dans les bandes dessinées Marvel Comics dont La Panthère noire () est le roi.
 Wakanda, une plateforme logicielle, basée sur JavaScript, de développement d'applications mobiles et web pour les entreprises.
 Wakanda, une chanson de Dimitri Vegas & Like Mike.
 Wakandas, un peuple africain fictif, dans la nouvelle de Edgar Rice Burroughs, .

Notes et références